Rücken (althochdeutsch hrukki) steht für:
 einen Teil des Rumpfes, der Rücken
 einen Teil des Bucheinbands, den Buchrücken
 den stumpfen Teil einer Werkzeugklinge, siehe Klinge
 allgemein eine langgestreckte Erhebung als Geländeform, den Bergrücken
 einen Höhenzug im Meer, Meeres- oder Tiefseerücken, siehe Schwelle (Geomorphologie)
 einen Hochdruckkeil an einem mäandrierenden Jetstream, siehe Rücken (Meteorologie)
 die Kurzform von Rückenschwimmen
 das Schleppen gefällter Bäume an einen befestigten Weg oder den Waldrand, um sie von dort abtransportieren zu können, siehe Holzrücken
 ein Verfahren in der Drucktechnik zum Ausgleich der Papierschmälerung, siehe Rücken (Drucktechnik)
 das Verschieben von „fliegend“ verlegten Bahngleisen oder Förderbandanlagen

Siehe auch: